Chilli, a csilipaprika több nyelven is használatos megnevezése
 Chilli, Rozonda Thomas amerikai énekesnő művészneve